The Museum II est la  de la chanteuse et seiyū japonaise Nana Mizuki sortie le  sous le label King Records. Elle contient toutes les face-A de ses singles de Secret Ambition sorti en 2007 à Junketsu Paradox sorti en 2011, et trois face-B, ainsi qu'une nouvelle version de la chanson Super Generation et une chanson inédite Romancer's Neo. Elle sort en format CD+DVD et CD+Blu-ray. Elle arrive  à l'Oricon. Elle se vend à  exemplaires la première semaine et reste classée 5 semaines pour un total de  exemplaires vendus.

Liste des titres

Liens externes
  Fiche officielle de l'album
  Fiche sur le site de l'Oricon

Chanson interprétée par Nana Mizuki
Album musical sorti en 2011
Chanson de 2011